Hutterstrasser ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Hutterstrasser (1863–1942), österreichischer Klavierfabrikant und Komponist
 Lili Hutterstrasser-Scheidl (1882–1942), österreichische Komponistin
 Markus Hutterstrasser (* 1973), österreichischer Fußballspieler und -trainer